Rumia leiogona är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer. Rumia leiogona ingår i släktet Rumia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
leiogona